Stefan Mazur (ur. 19 sierpnia 1913 w Nizinach, powiat buski, zm. 21 czerwca 1999 w Osieku, powiat średzki) – żołnierz Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego i organizacji antykomunistycznej Rzeczpospolita Polska Walcząca, więziony za swoją działalność przez władze stalinowskie w PRL w latach 1952–1954.

Życiorys 
Był synem Piotra i Agnieszki z domu Bzówka. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową i jako 17 letni chłopak wyjechał do pracy we Francji. Tam w latach 1930–1934 pracował w zakładach garbarskich w Sireuil, region Nowa Akwitania i krótko w fabryce kamionki sanitarnej w Obernai, region Grand Est.

W połowie 1934 roku wrócił do Polski gdzie stawił się na komisji poborowej. Rok później - 15 kwietnia 1935 roku został wcielony do 38 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich. Rok później jako kapral został dowódcą drużyny. Po wybuchu II wojny światowej, z powodu odniesionych ran 15 września 1939 roku został zwolniony do domu. Po rekonwalescencji, we wrześniu 1941 roku wstąpił do Batalionów Chłopskich z którymi walczył do momentu ich rozwiązania w marcu 1945 roku. 

Po zakończeniu wojny przeprowadził się na tereny odzyskane i zamieszkał w Osieku (powiat średzki). 5 maja 1946 ożenił się z Julią Marianną Romańską. W budynku w którym zamieszkał - pod numerem 10, otworzył sklep spożywczy wraz z piekarnią. Poza działalnością handlową wraz z żoną prowadził gospodarstwo rolne. 

W połowie maja 1951 roku został członkiem konspiracyjnej antykomunistycznej organizacji niepodległościowej - Rzeczypospolitej Polskiej Walczącej (Rz.P.W.). Rok później – 8 stycznia 1952 roku, za swoją działalność w tejże organizacji wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 08.01.1952 ‘został uznany winnym m.in. tego, że "w okresie od drugiej połowy maja 1951 r. do dnia 13 października 1951 r. na terenie Osieka, pow. Środa Śląska, był czynnym członkiem nielegalnej organizacji pod nazwą >Rzeczpospolita Polska Walcząca /Rz.P.W/<, usiłującej przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego", i skazany na karę łączną 6 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat wraz z przepadkiem mienia. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii z dnia 11.01.1954 WSR zmniejszył ww. karę o 1/3 do 4 lat więzienia z utrzymaniem kar dodatkowych, a Postanowieniem z 04.03.1954 zwolnił ww. warunkowo z reszty pozostałej mu do odbycia kary. Stefan Mazur karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu i Ośrodku Pracy Więźniów w Jelczu, skąd został zwolniony 09.03.1954. Dnia 26.05.1992 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec ww. z 08.01.1952’.
Po okresie więzienia dalej prowadził piekarnię, sklep i gospodarstwo rolne. Dodatkowo angażował się w działalność lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Zmarł 21 czerwca 1999 w Osieku i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia 
 Medal „Zasłużonym na Polu Chwały” (1974)
 Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” (1984)
 Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1988)
 Medal "Brązowy Krzyż Zasługi" (1994)

Przypisy

Bibliografia 
 

Więźniowie polityczni w Polsce Ludowej 1944–1956
Żołnierze Batalionów Chłopskich
Uczestnicy kampanii wrześniowej (strona polska)
Odznaczeni Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa
Odznaczeni Medalem „Zasłużonym na Polu Chwały”
Odznaczeni medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”
Odznaczeni Brązowym Krzyżem Zasługi (III Rzeczpospolita)
Urodzeni w 1913
Zmarli w 1999